Пресиадо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пресиадо, Арольд (род. 1994) — колумбийский футболист, нападающий.
 Пресиадо, Мануэль (1957—2012) — испанский футболист и тренер.